Дмитрий (Димитрий) Васильевич Разумо́вский (1818, Тульская губерния — 1889, Москва) — русский священнослужитель, протоиерей. Исследователь древнерусской и византийской церковной музыки, . Основатель русской музыкальной медиевистики.

Действительный член Общества любителей древнерусского искусства (с 1864), Московского археографического общества (с 1865). Член-корреспондент Императорского общества любителей древней письменности (1883).

Биография 
Происходил из семьи священников, служивших в Тульской губернии. Окончил Тульскую духовную семинарию (1839) и Киевскую духовную академию (1843). В 1843—1850 годах преподавал физику, математику и древнееврейский язык в Вифанской духовной семинарии. В 1845 году сдал экзамены на степень магистра философии.

В 1850 году переехал в Москву и в августе был рукоположен в сан священника и определён в Николаевский храм Московской духовной семинарии. В 1852—1854 годах служил в Николаевской церкви у Боровицких ворот Кремля. С 1854 года до конца своих дней служил в церкви Св. Георгия на Всполье (не сохранилась).

С 1858 года Разумовский был назначен членом учреждённой в том же году Комиссии для рассмотрения и исправления нотных церковных сочинений. В 1862 году познакомился с князем В. Ф. Одоевским, с которым был дружен до самой кончины последнего (исповедовал и причастил его в последний раз). В 1866 году по инициативе В. Ф. Одоевского в Московской консерватории была открыта кафедра истории и теории церковного пения, которую по предложению Н. Г. Рубинштейна возглавил Разумовский (с 1871 — профессор консерватории).

Круг творческого и научного общения Разумовского был чрезвычайно широк. В него входили (кроме Одоевского и Рубинштейна) многие известные музыканты, учёные, писатели, деятели искусства — П. И. Чайковский (обращался к Разумовскому за советами, в частности, по поводу своей Всенощной), В. В. Стасов (несколько лет активно переписывался с ним), С. И. Танеев, Н. Д. Кашкин, Ю. К. Арнольд (которому Разумовский помогал добывать редкие источники по старинной теории музыки), С. В. Смоленский (активно способствовал изданию последним «Азбуки» Мезенца).

Димитрий Разумовский был духовником Петра Ильича Чайковского, а в 1877 году венчал его с Антониной Милюковой в Москве.

С 1885 года Разумовский был членом наблюдательного комитета при московсокм хоре синодальных певчих, наблюдал за печатанием нотных книг в Синодальной типографии, где под его редакцией был издан в 3-х томах «Круг древнего церковного пения знаменного распева».

Умер в Москве  года. Похоронен на Ваганьковском кладбище; могила утрачена.

Научная деятельность 
Разумовский положил начало систематическому и профессиональному изучению русского церковного пения. Автор нескольких монографий, из которых наибольшую известность приобрела трёхтомная «Церковное пение в России» (1867—1869). Как наиболее авторитетный специалист, руководил сверкой текстов по старым рукописям при переиздании синодальных певческих книг «квадратной нотой», которые направлял ему Святейший Синод. Написал предисловие к изданию «Круг церковного пения на безлинейных нотах знаменного распева» (1884), а также предоставил для него собственные «крюковые» пунсоны и матрицы («Круг» — первое русское печатное издание, нотированное крюками).

Часть наследия Разумовского не опубликована. Собрание рукописных церковно-певческих книг хранится в РГБ (ф.379), его рукописи также хранятся в ГЦММК имени М. И. Глинки и в Московской государственной консерватории.

Семья 
Был женат на дочери философа и протоиерея Ф. А. Голубинского, Марии (1828—1858).

Дети: Анна (?—1885) и Михаил (1848— около 1916).

Рецепция 
Имя Разумовского присвоено Научно-исследовательскому центру церковной музыки Московской государственной консерватории.

Имя Разумовского — первое из семи имён, нанесённых в 1889 на аттик концертного зала Придворной певческой капеллы (Разумовский, Ломакин, Львов, Бортнянский, Глинка, Турчанинов, Потулов).

Труды (выборка) 
 О нотных безлинейных рукописях церковного знаменного пения: Чит. в Моск. обществе любителей духовного просвещения 26 сент. 1863 г. д. чл. и библиотекарем свящ. Д.В. Разумовским. — М., 1863.
 Об основных началах богослужебного пения православной греко-российской церкви. — М.: тип. Грачева и К°, [1866] 
 Церковное пение в России. Опыт историко-технического изложения. Вып. 1-3. — М., 1867—1869.
 Патриаршие певчие диаки и поддиаки. — М., 1868.
 Музыкальная деятельность князя В. Ф. Одоевского. — М., 1869.
 Церковное русское пение. — М., 1869.
 Народное мирское пение и собственно музыка. Историческая заметка о мирском пении русского народа. — М., 1869.
 Обозрение растений, упоминаемых в Священном Писании. — М.: Унив. тип., 1871
 Обозрение растений, упоминаемых в Священном Писании. 2-е изд. — М.: URSS, 2012. — 184 с.
 
 Чтения из Псалтири и пророческих книг Ветхаго Завета / Лицей цесаревича Николая; [сост. протоиерей Дмитрий Разумовский]. — М.: Университетская тип., 1879.
 Государевы певчие дьяки. — М., 1881.
 Богослужебное пение православной греко-российской церкви: теория и практика церковного пения. — М., 1886.
 Патриаршие певчие дьяки и поддьяки и государевы певчие дьяки. — [СПб.]: Изд. Н. Ф. Финдейзена, 1895

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 Гимнология. Ученые записки Научного центра русской церковной музыки имени протоиерея Димитрия Разумовского. Вып.1. — М., 2000.
 Мерцалова О. Л. Д. В. Разумовский. Дипломная работа. — М.: МГК, 2007 (рукопись).
 
Жигалов М. И. Протоиерей Феодор Голубинский: священник и ученый (к 220-летию со дня рождения) // Ипатьевский вестник. 2019. №7.

Рекомендуемая литература 
 РГБ. Ф. 379: Собрание Разумовского
 РГБ. Ф. 380. Разумовский Д. В.
 РГБ. Лекции по математике, составленные /или записанные/ Д. В. Разумовским [рукопись]. — 1839-1840 гг. — 129 л.

Ссылки 
 Разумовский Д. В. Церковное пение в России (оцифровка)
 Рахманова М. Протоиерей Димитрий Разумовский: священник и учёный // «Православие и современность». — № 10(26)
 Козлов В. Ф. Разумовский Дмитрий Васильевич

Музыковеды России
Палеографы
Похороненные на Ваганьковском кладбище, чьи могилы утрачены
Выпускники Тульской духовной семинарии
Выпускники Киевской духовной академии
Исследователи древнерусской музыки